Příjmení Kalda nosí více osobností:

 František Kalda (1884–1969), český pedagog a germanista
 Leo Kalda (1880–1956), chorvatský architekt
 Ozef Kalda (1871–1921), moravský spisovatel a dramatik

Externí odkazy